Zarand se poate referi la

 Zarand (administrație), unitate administrativă din Regatul Ungariei
 Depresiunea Zarandului, depresiune din zona Munților Zarandului
 Munții Zarand, grupă montană de altitudine joasă a Munților Apuseni din Carpaților Occidentali
 Țara Zarandului

Nume proprii